Observatório Astronômico de Armação dos Búzios ou apenas Observatório de Búzios é um observatório astronômico privado localizado no município de Armação dos Búzios, interior do Rio de Janeiro. É considerado um dos maiores observatórios privados do Brasil. Utiliza um telescópio Celestron 14.

Ver também
Observatório Nacional
Observatório do Valongo
O observatório foi criado pelo sr. Cleofas Uchôa. Ex-comandante da marinha brasileira e engenheiro formado pelo MIT.

Ligações externas
Observatório de Búzios

Armacao Buzios
Construções de Armação dos Búzios